— японский фристайлист, специализирующийся в могуле, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, двукратный чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион зимних Азиатских игр 2017 года, чемпион зимней Универсиады 2019 года, многократный победитель этапов Кубка мира, пятикратный чемпион Японии (2018—2020).

Карьера 
Икума Хорисима впервые принял участие в соревнованиях по могулу под эгидой Международной федерации лыжного спорта в январе 2012 года в Мадарао (префектура Нагано), но не смог завершить свой спуск. В том же году на чемпионате Японии занял в параллельном могуле только 55-е место.

В сезоне 2012/13 выступал в основном в Серероамериканском кубке и после пятого места в параллельном могуле на этапе в канадском Апексе вошел в состав сборной на домашний этап Кубка мира в Инавасиро, где и дебютировал 23 февраля. Первые старты на Кубке мира оказались для Хорисимы неудачными — как в одиночном, так и в параллельном могулах он не смог добраться до финиша. В конце сезона стал вице-чемпионом Японии в параллельном могуле, а на открытом чемпионате Австралии и Новой Зеландии завоевал бронзу в одиночном могуле.

Олимпийский сезон 2013/14 японец провёл в основном выступая в Кубке мира, где его лучшим результатом стало 13-е место в могуле на этапе в норвежском Воссе. В состав олимпийской команды на Игры в Сочи Хорисима не попал, но принял участие в молодёжном чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко, где стал седьмым в параллельном могуле и 13-м в одиночном спуске.

В 2015 году японец стал двукратным серебряным призёром национального чемпионата, а в декабре того же года на этапе в финской Руке стал третьим в параллельном могуле, завоевав первый в карьере подиум этапа Кубка мира.

На чемпионатах мира Хорисима дебютировал в 2017 году в испанской Сьерра-Неваде. В одиночном могуле японец выиграл квалификацию, а потом сенсационно первенствовал и в основном турнире, воспользовавшись ошибкой главного фаворита Микаэля Кингсбери, коснувшегося снега в решающей попытке. Таким образом Хорисима стал первым японским фристайлистом, завоевавшим «золото» чемпионата мира. На следующий день в параллельном могуле Икума также выступил успешно, прошел в финал, где его соперником стал американский спортсмен Брэдли Уилсон. После первого трамплина японец потерял равновесие и упал, но такая же неудача постигла и Уилсона. Хорисима вернулся на трассу и смог завершить свою попытку раньше соперника, завоевав второе «золото». Икума Хорисима стал первым фристайлистом в истории, завоевавшим на одном чемпионате мира золотые медали как в одиночном, так и в параллельном могуле.

20 января 2018 года, уже будучи двукратным чемпионом мира, впервые выиграл этап Кубка мира в могуле. На Олимпийских играх 2018 года рассматривался как один из основных претендентов на награды, но занял только 11-е место, не финишировав во втором финале.

В сезонах 2018/19 и 2019/20 японец занимал второе место в зачёте могула в Кубке мира по фристайлу, уступая только Микаэлю Кингсбери.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Икума в первый день соревнований 5 февраля завоевал бронзовую медаль в могуле.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Победы на этапах Кубка мира (14)

Личная жизнь 
Окончил школу Икэда, старшую школу Гифу Дайити и университет Тюо.

Примечания

Ссылки 
 

Фристайлисты Японии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу
Чемпионы Азиатских игр
Чемпионы Универсиады
Чемпионы Японии по фристайлу
Выпускники университета Тюо